El nombre de Buitrago puede aludir a alguna de las siguientes localidades españolas:

 Buitrago, municipio español de la provincia de Soria.
 Buitrago del Lozoya, municipio español de la Comunidad Autónoma de Madrid.
 Héctor Buitrago (1973–), músico colombiano.
 Pedro Buitrago (1898-1965), político argentino, gobernador de Jujuy.